Натуральне число 814
 814 рік до нашої ери
 814 рік нашої ери